le pont des Arches à Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence) 
 le pont des Arches à Liège

Voir aussi 
 Au pont des Arches, le premier roman de Georges Simenon publié en 1921
 Pont-de-l'Arche, commune française de l'Eure